Кичмай:

 Кичмай — река.
 Большой Кичмай
 Малый Кичмай